Volta não corrediça feita para fixar peça ou animal. Mesmo uso da Volta do fiel.

Ver também 
 nó
 Lista de nós
 Marinharia

Boca de lobo
Escalada
Náutica